In 1952/53 werd het achtste kampioenschap gespeeld van de Oberliga Süd, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Eintracht Frankfurt werd kampioen en VfB Stuttgart vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Frankfurt werd tweede in zijn groep en Stuttgart eerste in de andere groep. Stuttgart plaatste zich zo voor de finale om de titel tegen 1. FC Kaiserslautern, die met 4-1 verloren werd.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1952/53
Oberliga Süd